Косачевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Косачевка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Косачевка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.